Тетраарсенид тринептуния — бинарное неорганическое соединение
нептуния и мышьяка
с формулой NpAs,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраарсенид тринептуния образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа I 43d,
параметры ячейки a = 0,85157 нм.

Литература 
 

Соединения нептуния
нептуния